Gordon »Gordie« Howe, OC, kanadski hokejist, * 31. marec 1928, Floral, Saskatchewan, Kanada, † 10. junij 2016, Toledo, Ohio, Združene države Amerike.

Howe je kariero začel pri klubu Omaha Knights  v ligi USHL v sezoni 1945/46, v kateri je dosegel 48 točk na 51-ih tekmah, s čimer si je prislužil prestop v NHL klub Detroit Red Wings, za katerega je odigral kar petindvajset zaporednih sezon. V tem času je štirikrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1949/50, 1951/52, 1953/54 in 1954/55, šestkrat nagrado Art Ross Memorial Trophy za najboljšega strelca rednega dela lige, v sezonah 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1956/57 in 1962/63, prav tako šestkrat nagrado Hart Memorial Trophy za najkoristnejšega igralca lige, v sezonah 1951/52, 1952/53, 1956/57, 1957/58, 1959/60 in 1962/63, dvanajstkrat je bil izbran v prvo moštvo zvezd in še devetkrat v drugo, kar triindvajsetkrat pa je nastopil na tekmi vseh zvezd. Po sezoni 1970/71 se je upokojil, toda v sezoni 1973/74 se je vrnil s klubom Houston Aeros v ligi WHA, kjer je igral tudi za klub New England Whalers, v sezoni 1979/80 pa je odigral sezono v ligi NHL za klub Hartford Whalers. Po koncu sezone se je ponovno upokojil, toda v sezoni 1997/87 je odigral še eno tekmo v ligi IHL za klub Detroit Vipers. 

Leta 1972 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 1975 pa še v Kanadski športni hram slavnih. V svoji karieri je odigral 1767 tekem rednega dela lige NHL, kar je še vedno rekord. Klub Detroit Red Wings je upokojil njegov dres s številko 9. 

Tudi njegova sinova Mark in Marty sta bila hokejista, leta 1973 so vsi trije skupaj igrali za Houston Aerose v ligi WHA.

Statistika kariere 

|-
| Omaha Knights
| USHL
| 45/46
| 
| 51
| 22
| 26
| 48
| 
| 53
| 
| 6
| 2
| 1
| 3
| 
| 15
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 46/47
| 
| 58
| 7
| 15
| 22
| 
| 52
| 
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 18
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 47/48
| 
| 60
| 16
| 28
| 44
| 
| 63
| 
| 10
| 1
| 1
| 2
| 
| 11
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 48/49
| 
| 40
| 12
| 25
| 37
| 
| 57
| 
| 11
| 8
| 3
| 11
| 
| 19
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 49/50
| 
| 70
| 35
| 33
| 68
| 
| 69
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 7
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 50/51
| 
| 70
| 43
| 43
| 86
| 
| 74
| 
| 6
| 4
| 3
| 7
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 51/52
| 
| 70
| 47
| 39
| 86
| 
| 78
| 
| 8
| 2
| 5
| 7
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 52/53
| 
| 70
| 49
| 46
| 95
| 
| 57
| 
| 6
| 2
| 5
| 7
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 53/54
| 
| 70
| 33
| 48
| 81
| 
| 109
| 
| 12
| 4
| 5
| 9
| 
| 31
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 54/55
| 
| 64
| 29
| 33
| 62
| 
| 68
| 
| 11
| 9
| 11
| 20
| 
| 24
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 55/56
| 
| 70
| 38
| 41
| 79
| 
| 100
| 
| 10
| 3
| 9
| 12
| 
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 56/57
| 
| 70
| 44
| 45
| 89
| 
| 72
| 
| 5
| 2
| 5
| 7
| 
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 57/58
| 
| 64
| 33
| 44
| 77
| 
| 40
| 
| 4
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 58/59
| 
| 70
| 32
| 46
| 78
| 
| 57
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 59/60
| 
| 70
| 28
| 45
| 73
| 
| 46
| 
| 6
| 1
| 5
| 6
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 60/61
| 
| 64
| 23
| 49
| 72
| 
| 30
| 
| 11
| 4
| 11
| 15
| 
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 61/62
| 
| 70
| 33
| 44
| 77
| 
| 54
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 62/63
| 
| 70
| 38
| 48
| 86
| 
| 100
| 
| 11
| 7
| 9
| 16
| 
| 22
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 63/64
| 
| 69
| 26
| 47
| 73
| 
| 70
| 
| 14
| 9
| 10
| 19
| 
| 16
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 64/65
| 
| 70
| 29
| 47
| 76
| 
| 104
| 
| 7
| 4
| 2
| 6
| 
| 20
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 65/66
| 
| 70
| 29
| 46
| 75
| 
| 83
| 
| 12
| 4
| 6
| 10
| 
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 66/67
| 
| 69
| 25
| 40
| 65
| 
| 53
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 67/68
| 
| 74
| 39
| 43
| 82
| 
| 53
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 68/69
| 
| 76
| 44
| 59
| 103
| 
| 58
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 69/70
| 
| 76
| 31
| 40
| 71
| 
| 58
| 
| 4
| 2
| 0
| 2
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 70/71
| 
| 63
| 23
| 29
| 52
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 73/74
| 
| 70
| 31
| 69
| 100
| 
| 46
| 
| 13
| 3
| 14
| 17
| 
| 34
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 74/75
| 
| 75
| 34
| 65
| 99
| 
| 84
| 
| 13
| 8
| 12
| 20
| 
| 20
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 75/76
| 
| 78
| 32
| 70
| 102
| 
| 76
| 
| 17
| 4
| 8
| 12
| 
| 31
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 76/77
| 
| 62
| 24
| 44
| 68
| 
| 57
| 
| 11
| 5
| 3
| 8
| 
| 11
|-
| New England Whalers
| WHA
| 77/78
| 
| 76
| 34
| 62
| 96
| 
| 85
| 
| 14
| 5
| 5
| 10
| 
| 15
|-
| New England Whalers
| WHA
| 78/79
| 
| 58
| 19
| 24
| 43
| 
| 51
| 
| 10
| 3
| 1
| 4
| 
| 4
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 79/80
| 
| 80
| 15
| 26
| 41
| 
| 42
| 
| 3
| 1
| 1
| 2
| 
| 2
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 97/98
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2238
| bgcolor="#7FFF00" |997
| bgcolor="#7FFF00" |1409
| bgcolor="#7FFF00" |2406
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2137
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |241
| bgcolor="#7FFF00" |98
| bgcolor="#7FFF00" |136
| bgcolor="#7FFF00" |234
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |350
|}

Sklici in opombe

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

 

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti Omaha Knights
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti New England Whalers
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Detroit Vipers
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Nosilci reda Kanade
Dobitniki Art Ross Trophy
Dobitniki Hart Memorial Trophy
Prejemniki Lester Patrick Trophy